Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den PBZ Zagreb Indoors 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. Februar 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Zagreb